Clipper kan syfta på:

 Clipper – en långräckvidd flygbåt, se Boeing 314
Clipper (Pan American World Airways) – individnamn på flygplan för Pan American World Airways 1931-1946
Columbus Clippers – en professionell basebollklubb i Columbus i Ohio i USA
Los Angeles Clippers – en amerikansk basketorganisation
Packard Clipper – en kaross från Packard
Royal Clipper – en femmastad fullriggare byggd 2000
Spartan Clipper – ett engelskt privatflygplan
Star Clipper – ett norskt, liberiaregistrerat bulkfartyg

Se även
 Klipper – flera betydelser
 Kliper – en planerad rysk rymdfarkost